David Copperfield puede referirse a:

 David Copperfield, ilusionista estadounidense;
 David Copperfield, novela de Charles Dickens;
 David Copperfield, película de 1935 de George Cukor, basada en la novela del mismo nombre de Charles Dickens;
 David Copperfield, película para televisión de 1969 dirigida por Delbert Mann.
 David Copperfield, película animada para televisión de 1993 dirigida por Don Arioli.
 David Copperfield, película para televisión de 2000 dirigida por Peter Medak.